Großhain ist der Name folgender Orte:

 Großhain (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft der Gemeinde Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Großhain, deutscher Name des Ortsteils Glinik von Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Großhain ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Großhain (1601–1638), deutscher Theologe